Tabarca puede hacer referencia a:

 Tabarca, isla en la provincia de Alicante (España);

 Tabarka, ciudad de la gobernación de Jendouba (Túnez).